Евгений Клодт:
 Клодт, Евгений Александрович (1867—1934) — рисовальщик и художник прикладного искусства, педагог; внук П. К. Клодта.
 Клодт, Евгений Георгиевич (1950—2012) — художник, книжный дизайнер и график, писатель; потомок П. К. Клодта.